Subliminal kan avse:

Subliminal perception – en omedveten varseblivning
 Sublim – ett filosofiskt och konstnärligt begrepp
 Subliminal Sounds – ett skivbolag